Швейцария приняла участие в Евровидении 1961, проходившем в Каннах, Франция. Её представила Франка ди Рьенцо с песней «Nous aurons demain», выступившая под номером 10. В этом году страна получила 16 очков, заняв третье место. Комментаторами конкурса от Швейцарии в этом году стали Теодор Халлер и Роберт Бивейс, а глашатаем — Борис Акуадро.

Национальный отбор 

Финал национального отбора состоялся 6 февраля 1961 года в телестудии TSI TV в Лугано. Ведущими конкурса были Хайди Кабель и Дарио Бертони. Победу одержала Франка ди Рьенцо с песней «Nous aurons demain». В отборе также принимала участие Анита Траверси, представительница Швейцарии в прошлом году.

Страны, отдавшие баллы Швейцарии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Швейцарии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1961»